Рэ́йчел Кро́уфорд (; 1969, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская .

Биография 
Рэйчел Кроуфорд родилась в 1969 году в Торонто (провинция Онтарио, Канада).

Рэйчел дебютировала в кино в 1986 году, сыграв роль Дженни Уэверс в телевизионном фильме «9Б», двумя годами позже она также снялась в одноимённом телесериале. Наиболее известна по ролям в «», «», «», а также по гостевым появлениям в различных телесериалах, включая «», «Расследование Джордан», «Фирма» и «Форс-мажоры». Всего сыграла почти в 80-ти фильмах и телесериалах. Номинантка на премии «Молодой актёр» (1991), «Джини» (1996, 1999) и «Джемини» (1997, 2000).

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактрисы Канады